Topsham (Engeland)
 Topsham (Maine)
 Topsham (Vermont)